João Neto ist der Name folgender Personen:

* João Neto (Segler) (* 1958), angolanischer Segler 
 João Neto (Judoka) (João André Pinto Neto; * 1981), portugiesischer Judoka 
 João Cabral de Melo Neto (1920–1999), brasilianischer Lyriker und Diplomat
 João Leite da Silva Neto (* 1955), brasilianischer Fußballspieler
 João Leithardt Neto (Kita; 1958–2015), brasilianischer Fußballspieler 
 João Simões Lopes Neto (1865–1916), brasilianischer Journalist und Schriftsteller